Zirden ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Zierden (* 1954), deutscher Gymnasiallehrer, Literaturmanager und Publizist
 Wilke Zierden (* 1987), deutscher Künstler, Influencer und Youtuber